Двенадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА 
С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Чемпионат Мира 
Россия второй раз участвовала в финальной стадии Чемпионата Мира.

Состав сборной:
 Руководитель сборной — Владимир Родионов
 Главный тренер — Юрий Быстрицкий
 Тренер — Иван Саенко
 Руководитель администрации — Виктор Груздев
 Пресс-руководитель — переводчик — Елена Кобак
 Доктор — Вадим Пятенко
 Физиотерапевт — Светлана Матвеева
 Видеооператор — Виктор Зинченко

Матчи 
Матчи женской сборной России по футболу в 2003.

Официальные матчи 
 Легенда

Товарищеский матч

Игры и голы 
Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2003 года». № — номер на ЧМ в США.

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания